Treat Huey e Henri Kontinen erano i detentori del torneo ma Huey ha deciso di non prendere parte alla competizione. Kontinen ha fatto coppia con Dominic Inglot superando in finale Andre Begemann e Leander Paes col punteggio di 4-6, 6-3, [12-10].

Teste di serie 

  Dominic Inglot /  Henri Kontinen (campioni)
  Marcin Matkowski /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)

  Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (primo turno)
  Andrés Molteni /  Hans Podlipnik-Castillo (primo turno)

Alternate 

  Karen Khachanov /  Lukáš Rosol (quarti di finale)

Wildcard 

  Alexander Bublik /  Evgenij Donskoj (primo turno)

  Michail Elgin /  Aleksandr Kudrjavcev (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2016
ATP World Tour 2016